Mats Moraing / Oscar Otte erano i campioni in carica, ma si sono ritirati al primo turno.

In finale Nuno Borges / Francisco Cabral hanno sconfitto Pavel Kotov / Tseng Chun-hsin con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Enzo Couacaud /  Manuel Guinard (quarti di finale)
  Harry Bourchier /  Sergio Galdós (quarti di finale)

  Hunter Johnson /  Yates Johnson (primo turno) 
  Gonçalo Falcão /  Denis Yevseyev

Wildcard 

  Miguel Gomes /  Henrique Rocha (primo turno)
  Jaime Faria /  Tiago Torres (primo turno)

<ol start="3">
  Eduardo Morais /  Vasco Prata (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Open Challenger II 2021